Daniel Díaz (voetballer), een Argentijns voetballer
 Daniel Díaz (wielrenner), een Argentijns wielrenner